Алекса́ндр Ива́нович Бриллиа́нтов (10 августа 1867, село Цыпино, Кирилловский уезд, Новгородская губерния, ныне Вологодская область — 1 июня 1933, Тамбов(?)) — российский и советский историк церкви, богослов, член-корреспондент Российской академии наук.

До Октябрьской революции 
Родился в семье священника Цыпинского погоста Кирилловского уезда Ивана Михайловича Бриллиантова. Брат — исследователь Ферапонтова монастыря Иван Иванович Бриллиантов.

Окончил Кирилловское духовное училище (1881), Новгородскую духовную семинарию (1887) и в Санкт-Петербургскую духовную академию (СПДА) со степенью кандидата богословия, профессорский стипендиат(1891).

С 1892 года законоучитель в двух санкт-петербургских училищах. В 1893—1900 годах преподавал историю и обличение русского раскола в Тульской духовной семинарии. С 1895 года тульский епархиальный миссионер.

В 1898 году защитил магистерскую диссертацию в СПДА на тему «Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эригены» (присуждена степень магистра богословия).

С апреля 1900 года доцент по кафедре общей церковной истории СПДА, с 1903 года экстраординарный и с 1914 года, после получения степени доктора церковной истории, и до закрытия СПДА в сентябре 1918 года — ординарный профессор.

С 1900 года делопроизводитель Комиссии Священного Синода по старокатолическому и англиканскому вопросам. В 1901–1903 годах участник Религиозно-философских собраний в Петербурге. С 1903 года председатель Библиотечной комиссии СПДА. Сотрудничал с Русским археологическим институтом в Константинополе.

В 1906 году член Предсоборного присутствия при Священном синоде. В 1914 году редактор издания лекций В. В. Болотова. С 1915 года действительный статский советник (1915). Весной 1917 года кандидат на кафедру правящего архиерея Петроградской епархии. Член Предсоборного совета и Поместного собора Православной Российской Церкви, секретарь Собора, секретарь I и член II, XII, XVIII, XIX, XXIII отделов.

В советское время 
С 1918 года преподаватель, затем профессор по кафедре истории Средневековья 1-го Петроградского педагогического института.

В 1919 году избран членом-корреспондентом Российской академии наук по разряду историко-политических наук Отделения исторических наук и филологии.

С 1919 года архивариус, затем заведующий 2-м отделением IV секции Единого государственного архивного фонда. В 1920–1923 годах профессор по кафедре истории Древней Церкви Петроградского богословского института. С 1921 года действительный член Российского палестинского общества и Византийской комиссии АН СССР.

Способствовал сохранению архива и библиотеки СПДА, из её фондов было образовано I отделение Государственной публичной библиотеки (ныне Российская национальная библиотека), где с 1921 года стал библиотекарем I филиального отделения, с 1925 года — главным библиотекарем Государственной публичной библиотеки.

21 февраля 1930 подал заявление об освобождении от работы «ввиду неудовлетворительного состояния здоровья», не дающего возможности «продолжать работу в библиотеке» и с 1 марта был уволен из библиотеки на пенсию.

10 июля 1930 года арестован по так называемому «делу академика Платонова» (Академическому делу) и обвинён в участии в «контрреволюционной организации, возглавляемой Платоновым и ставившей целью свержение власти и восстановление монархического строя». По обвинению в сокрытии от «советского правительства важных архивных фондов государственного значения» были арестованы С. В. Бахрушин, Н. П. Лихачёв, Е. В. Тарле и другие. В феврале 1931 года приговорён к высшей мере наказания, которая была заменена пятью годами концлагеря с конфискацией имущества.

В отношении времени и места смерти информация противоречивая. На официальном сайт Правительства Вологодской области сказано, что А. И. Бриллиантов умер 1 июля 1933 года от дизентерии, во время этапа на пути в Свирлаг. На сайте Российской национальной библиотеки утверждается, что он умер в месте ссылке, в Тамбове. Биобиблиографический словарь востоковедов сообщает, что он был осуждён по статье 58-11 и после досрочного освобождения 26 мая 1932 года умер в ссылке в Тамбове 1 июня 1933 года. Со ссылками на сведения, сообщаемые родственниками, М. Н. Шаромазов пишет, что Александр Иванович предположительно умер в 1934 году. Реабилитирован 30 июня 1989 года.

Награды 
Ордена св. Станислава III и II степени, св. Анны III и II степени, св. Владимира IV степени.

Библиография 
 Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эригены. СПб., 1898 (М., 1998).
 Иоанн Скот Эригена и его отношение к богословию восточному и западному. СПб., 1898.
 К вопросу о философии Эригены. Ответ г. проф. В. С. Серебренникову. СПб., 1899.
 Из истории тайного сектантства в Тульской губ. Скопчество в дер. Нагаеве Чернского у. Тула, 1899.
 Анастасий Библиотекарь; Иаков, архим. // Православная богословская энциклопедия. Т. 1, 6
К характеристике ученой деятельности проф. В. В. Болотова, как церковного историка. СПб., 1901.
 Конспект чтений по общей церковной истории. СПб., 1902.
 Учёные записки и письма проф. В. В. Болотова по переводу богослужебных книг на финский язык // Христианское чтение. 1906. № 3, 5.
 Происхождение монофизитства. СПб., 1906.
 К вопросу об участии в Соборах мирян и духовных лиц неепископского сана; Необходимо ли введение в современной Русской Церкви системы митрополитанского и патриаршего управления в том виде, как та развивалась в древнее время в Церкви Греческой // Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. СПб., 1906. Ч. 3. С. 100–102, 108–121.
 Записки по общей церковной истории. СПб., 1907.
 Лекции по общей церковной истории. СПб., 1908–1911.
 К вопросу о бенедиктинских изданиях творений святых отцов // Христианское чтение. 1908. № 10.
 Речь на торжественном заседании СПДА по случаю открытия бюста проф. В. В. Болотова // Христианское чтение. 1912. № 3.
 Профессор В. В. Болотов. Биографический очерк. СПб., 1910.
 Профессор И. В. Чельцов. Биографический очерк. СПб., 1911.
 Преосвященный Иннокентий (Смирнов), епископ Пензенский и Саратовский. Биографический очерк. СПб., 1912; 
 К истории арианского спора до Первого вселенского собора. СПб., 1913.
 Лекции по истории древней Церкви. СПб., 2013.
К истории арианского спора до Первого Вселенского Собора. СПб., 1913.
 Труды проф. В. В. Болотова по вопросу о Filioque и полемика о его «тезисах о Filioque» в русской литературе. СПб., 1914.
 Император Константин Великий и Миланский эдикт 313 г. Пг., 1916 (СПб., 2005).
 О месте кончины и погребения св. Максима Исповедника. Пг., 1918 (СПб., 2006).
 Речь // Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901–1903 гг.). М., 2005. С. 377–378.
 Труды по истории древней Церкви. СПб., 2006.
 Речи и доклады // Журналы и протоколы заседаний высочайше учрежденного Предсоборного присутствия (1906 г.). Т. 1–4. М., 2014 (им. указ.).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Tsipino.ru - о Цыпино
 Официальный сайт Правительства Вологодской области.  Бриллиантов Александр Иванович .
 Официальный сайт Российской национальной библиотеки. Бриллиантов Александр Иванович.
 Русское православие. Миряне. Бриллиантов Александр Иванович
 Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в.

Выпускники Кирилловского духовного училища
Выпускники Новгородской духовной семинарии
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Историки церкви
Историки Российской империи
Историки СССР
Историки, репрессированные в СССР
Профессора Санкт-Петербургской духовной академии
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Сотрудники Российской национальной библиотеки
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Члены Императорского православного палестинского общества
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)